Die NFL-Saison 2007 war die 88. Saison im American Football in der National Football League (NFL). Die Regular Season begann am 6. September und endete am 30. Dezember 2007.

2006 wurde von den Teameignern beschlossen, bis zu zwei Spiele außerhalb der Vereinigten Staaten durchzuführen. Das Spiel der New York Giants gegen die Miami Dolphins fand deshalb am 28. Oktober 2007 im Wembley Station statt. Im Gegenzug dazu wurde entschieden die NFL Europa nach 15 Spielzeiten einzustellen.

Die New England Patriots gewannen alle Spiele der Regular Season und der Play-offs. Sie verloren jedoch mit 17:14 gegen die New York Giants im Super Bowl XLII.

NFL Draft 
Der NFL Draft 2007 fand vom 28. bis 29. April in der Radio City Music Hall in New York statt. Der Draft lief über sieben Runden, in denen 255 Spieler ausgewählt wurden. Dies war der erste Draft, bei dem die Draftpicks durch den neuen Commissioner Roger Goodell bekannt gegeben wurden. Da die Oakland Raiders in der abgelaufenen Saison den schlechtesten Record aufwiesen, hatten sie das Recht, den ersten Spieler im Draft auswählen. Mit dem Erstrunden-Pick wählten sie den Quarterback JaMarcus Russell von der Louisiana State University.

Regular Season

Abschlusstabellen

Divisions 

 Divisionssieger 
 Playoff-Teilnehmer
Quelle: nfl.com

Conferences 

 Playoff-Teilnehmer
Quelle: nfl.com

Legende:

Tie-Breaker 2007
 Miami gewann die AFC East vor New England aufgrund ihrer zwei direkten Siege.
 Tennessee sicherte sich den 6. und damit letzten Platz in der Play-off-Setzliste der AFC vor Cleveland aufgrund ihrer besseren Bilanz gegen gemeinsame Gegner (4–1 gegenüber 3–2 von Cleveland).
 Kansas City beendete die Saison vor Oakland in der AFC West aufgrund ihrer besseren Bilanz gegen gemeinsame Gegner (2–10 gegenüber 1–11 von Oakland).
 Dallas sicherte sich den ersten Platz in der Play-off-Setzliste der NFC vor Green Bay aufgrund ihres 37:27-Sieges im direkten Duell in Woche 13.
 Detroit beendete die Saison vor Chicago in der NFC North aufgrund ihrer zwei direkten Siege.
 Carolina beendete die Saison vor New Orleans in der NFC South aufgrund ihrer besseren Conference-Bilanz (7–5 gegenüber 6–6 von New Orleans).

Play-offs 
Die Play-offs liefen bis zum 20. Januar 2008. Für die größte Überraschung sorgten die New York Giants mit ihren Erfolgen über die Dallas Cowboys und die Green Bay Packers in den Divisional Play-offs und im NFC Championship Game, die damit als Wildcard-Team den Super Bowl erreichten.

* Sieg in der Verlängerung erreicht

Die Mannschaft mit der niedrigeren Setznummer hat Heimrecht und wird hier als erste genannt, im Gegensatz zur Praxis in den USA, wo die Gastmannschaft zuerst genannt wird.

Super Bowl XLII 
 Siehe auch Hauptartikel: Super Bowl XLII

Der Super Bowl XLII fand am 3. Februar 2008 in Glendale, Arizona statt. Die partizipierenden Mannschaften der 42. Weltmeisterschaft im Football waren die New York Giants und die New England Patriots, die zum vierten Mal in sieben Jahren im Super Bowl standen (2002, 2004, 2005, 2008). Aus den vorherigen drei Teilnahmen gingen die Patriots drei Mal als Sieger hervor (vs St. Louis Rams, 20:17; vs Carolina Panthers, 32:29; vs Philadelphia Eagles, 24:21). Für die New York Giants war die Teilnahme am Super Bowl XLII die Erste seit 2001 (Super Bowl XXXV; vs Baltimore Ravens, 7:34) und der Sieg war der Erste seit dem Super Bowl XXV (1991). Die letzte Niederlage im Super Bowl lag für die New England Patriots 11 Jahre zurück. Im Super Bowl XXXI (1997) war man den Green Bay Packers mit 21:35 unterlegen. In der 42-jährigen Geschichte des Super Bowls kam es bis dato zu keinem Aufeinandertreffen der beiden partizipierenden Mannschaften.

Auszeichnungen

Weblinks 
 NFL-Geschichte 2007 (englisch)

Literatur

Einzelnachweise 

2007
American-Football-Saison 2007
American-Football-Veranstaltung 2008